Gradišće (Žminj)
 Gradišće (Generalski Stol)